Малыш — многозначное слово.

 Малыш — ребёнок (уменьш.-ласк.)

Фамилия 
 Малыш, Адам (род. 1977) — польский прыгун с трамплина.
 Малыш, Андрей Леонидович (род. 1983) — украинский баскетболист.
 Малыш, Гавриил Кондратьевич (1907—1998) — советский и российский художник.
 Малыш, Наталья Ивановна (более известна под фамилией Кудрина; род. 1956) — советский и российский стрелок и тренер по стрельбе.

Прозвище 
 Малыш — персонаж Астрид Линдгрен.
 Малыш — прозвище Грогу, персонажа телесериала «Мандалорец» вселенной Звёздных войн.

Вооружение и военная техника 
 «Малыш» () — кодовое наименование американской атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.
 ОЦ-21 «Малыш» — российский пистолет калибра 9 мм разработки завода Ижмаш.
 ОЦ-26 «Малыш» — российский пистолет, модификация ОЦ-21 под патрон 5,45×18 мм.
 1ПН93 «Малыш» — российский ночной стрелковый прицел разработки ЦКБ «Точприбор».

Кинематография

Техника 
 МТЗ-0,5 «Малыш» — советский минитрактор, выпускавшийся киевским заводом имени Лепсе

Топоним 
 Малыш — небольшой остров в составе архипелага Северная Земля.
 Малыш — река в Белоруссии, приток реки Друть.

Другое 
 «Малыш» — издательство в Москве. Основано в 1957 году на базе Росгизместпрома. Со дня основания и до 1963 года называлось «Детский мир».
 «Малыш» — повесть братьев Стругацких.
 «Малыш» — роман Жюля Верна.
 «Малыш» — роман Альфонса Доде.
 «Малыш» — песня Виктора Цоя, исполнявшаяся также другими группами.

См. также

Примечания